Котонвуд има више значења:
 Округ Котонвуд (Минесота)
 Котонвуд (округ Апачи, Аризона)
 Котонвуд (Калифорнија)
 Котонвуд (Алабама)
 Котонвуд (Аризона)
 Котонвуд (Тексас)
 Котонвуд (Јужна Дакота)
 Котонвуд (Ајдахо)